Puck — американський щотижневий сатиричний журнал, який виходив у 1871-1918. Це був перший успішний гумористичний журнал у США, який містить барвисті ілюстрації, карикатури та політичну сатиру на злободенні питання .

Історія 
Щотижневий журнал заснований Джозефом Кепплером в Сент-Луїсі.

Галерея

Примітки

Посилання 
 2929 оцифрованих карикатур на сайті Бібліотеки Конгресу

Журнали США
Расизм у США